Siou :
Siou, village du Togo
Siou, ville du Burkina Faso

Voir aussi 
 Massif de Siou-Blanc